Schwarzenberg je jméno několika míst a obcí v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

 Schwarzenberg (Sasko)
 Schwarzenberg am Böhmerwald
 Schwarzenberg (Vorarlbersko)
 Schwarzenberg LU

Zámek Schwarzenberg u Scheinfeldu ve Francích, asi 50 km severozápadně od Norimberku, dal rodové jméno (predikát) šlechtickému a od roku 1670 knížecímu rodu Schwarzenbergů, kteří sídlili od 17. století především v jižních Čechách, kde knížata ze Schwarzenbergu a vévodové krumlovští založili tzv. Schwarzenberské dominium.

Z rodu Schwarzenbergů vzešla řada významných osob:

Lidé 
 Adam Schwarzenberg (1583–1644)
 Adam František Schwarzenberg (1680–1732), vévoda krumlovský, zakladatel Schwarzenberského dominia, maršálek, tajný rada a nejvyšší podkoní Karla VI.
 Adolf Josef ze Schwarzenbergu (1832–1914), vévoda krumlovský, podnikatel a průmyslník
 Adolf Schwarzenberg (1551) (1551–1600), vojevůdce ve službách Rudolfa II.
 Adolf Schwarzenberg (1890) (1890–1950), vévoda krumlovský, podnikatel, český antifašista
 Bedřich kardinál Schwarzenberg (1809–1885), pražský arcibiskup
 Felix Schwarzenberg (1800–1852), diplomat a politik, rakouský ministerský předseda
 František Schwarzenberg (1913–1992), diplomat a politik, tajný rada a nejvyšší maršálek
 Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenbergu (1652–1703), politik
 Jan Nepomuk I. ze Schwarzenbergu (1742–1789), vévoda krumlovský
 Jan Nepomuk II. ze Schwarzenbergu (1860–1938), vévoda krumlovský, podnikatel
 Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu (1615–1683), diplomat, zakladatel schwarzenberského panství v jižních Čechách
 Jan Adolf II. Schwarzenberg (1799–1888), vévoda krumlovský, hospodářský reformátor
 Jindřich Schwarzenberg (1903–1965), vévoda krumlovský, vězněn v koncentračním táboře Buchenwald
 Josef I. Adam ze Schwarzenbergu (1722–1782), vévoda krumlovský, politik
 Josef II. Schwarzenberg (1769–1833), vévoda krumlovský, stavitel Schwarzenberského plavebního kanálu a kanálu Vchynicko-tetovského
 Josef III. ze Schwarzenbergu (1900–1979), poslední kníže ze Schwarzenbergu ze schwarzenberské primogenitury
 Karel Schwarzenberg (* 1937), politik a podnikatel, titulárně 17. vévoda krumlovský a 12. kníže ze Schwarzenbergu, 6. ministr zahraničních věcí ČR, 1. předseda TOP 09
 Karel Filip Schwarzenberg (1771–1820), rakouský šlechtic, diplomat a polní maršál
 Karel VI. Schwarzenberg (1911–1986), český spisovatel, heraldik
 Marie Ernestina z Eggenberku (1649–1719), vévodkyně krumlovská

Počeštěné a odvozené tvary 
 Švarcenberk je rybník, pravěké jezero a archeologické naleziště v jižních Čechách.
 Schwarzenberáci (případně Švarcnberáci nebo Schwarzenberáci) je označení schwarzenberských knížecích zaměstnanců a úředníků do roku 1947, kteří vytvářeli specifickou komunitu v rámci jihočeské společnosti.

Související články 
 Schwarzenberská hrobka
 Lex Schwarzenberg

Externí odkazy 
 

Schwarzenbergové